Il doppio del Barcelona Open Banc Sabadell 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Santiago González e Scott Lipsky erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme.
González ha fatto coppia con Christopher Kas ma sono stati sconfitti nei quarti da Maks Mirny e Daniel Nestor, Lipsky ha partecipato con Rajeev Ram ma sono stati eliminati al primo turno da Eric Butorac e Bruno Soares.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno sconfitto in finale Marcel Granollers e Marc López per 2-6, 7-67, [10-8].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale, ritirati)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
  Mahesh Bhupathi /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)

  František Čermák /  Filip Polášek (secondo turno)
  Santiago González /  Christopher Kas (quarti di finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2012
ATP World Tour 2012